Janssens se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Emile Janssens
 Joannes Arnoldus P. Janssens